Janaúba, município no estado de Minas Gerais, no Brasil
 Microrregião de Janaúba, microrregião no estado de Minas Gerais, no Brasil
 Synadenium grantii, arbusto da família das apocináceas
Himatanthus drasticus, arbusto da família das apocináceas
Plumeria bracteata, arbusto da família das apocináceas